TAI je lahko:
 mednarodni atomski čas
 Turkish Aerospace Industries, turško letalsko podjetje